Bitka na Neretvi može značiti:

 Bitka na Neretvi, bitka iz 1943.
 Bitka na Neretvi (1969.), film iz 1969.